Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Grzybowski – działacz PPS
 Andrzej Grzybowski (1930–2020) – aktor
 Andrzej Grzybowski (ur. 1948) – architekt
 Andrzej Grzybowski (ur. 1968) – lekarz okulista, dr hab.
 Andrzej Grzybowski (1899–1940) – porucznik Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej.
 Andrzej Grzybowski – lekarz epidemiolog, prof. dr hab.
 Andrzej Grzybowski – fizyk, dr hab. inż.
 Andrzej Grzybowski – informatyk, dr hab. inż.
 August Grzybowski – duchowny protestancki
 Faustyn Grzybowski – funkcjonariusz UB
 Henryk Grzybowski – piłkarz, olimpijczyk
 Herbert Grzybowski – zbrodniarz hitlerowski
 Jarosław Grzybowski – perkusista, aranżer
 Jerzy Grzybowski – matematyk związany z poznańskim UAM
 Jerzy Grzybowski – działacz społeczny, współzałożyciel ruchu Spotkania małżeńskie
 Józef Grzybowski – geolog, paleontolog, profesor
 Konstanty Grzybowski – prawnik, historyk prawa i idei, profesor UJ
 Ludomir Grzybowski – uczestnik powstania styczniowego
 Maciej Grzybowski – aktor, reżyser, dyrektor teatru, pedagog
 Marian Grzybowski – prawnik, sędzia Trybunału Konstytucyjnego
 Marian Grzybowski – lekarz dermatolog
 Michał Marian Grzybowski – ksiądz, historyk Kościoła, profesor
 Przemysław Paweł Grzybowski – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
 Peter Grzybowski – performer i malarz
 Stefan Grzybowski – prawnik, profesor, rektor UJ
 Stanisław Grzybowski – historyk, profesor
 Wacław Grzybowski – dyplomata, poseł, filozof, ambasador
 Zbigniew Grzybowski – piłkarz
 Zbigniew Grzybowski – malarz

A także:

 Grzybowski Młyn – osada kaszubska
 Plac Grzybowski w Warszawie

Przypisy